Bowerman ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Bowerman (1873–1947), britischer Cricketspieler
 Bill Bowerman (1911–1999), US-amerikanischer Leichtathletiktrainer
 Charles William Bowerman (1851–1947), britischer Politiker
 Elsie Bowerman (1889–1973), britische Feministin und Überlebende des Titanic-Untergangs
 Frank Bowerman (1868–1948), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jay Bowerman (1876–1957), US-amerikanischer Politiker
 Jay Bowerman (Biathlet) (* 1942), US-amerikanischer Biathlet
 Lisa Bowerman, britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Bauermann